Соколово може да се односи на:

 Соколово (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, град Београд, Република Србија
 Горње Соколово (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Горње Соколово (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Доње Соколово (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Доње Соколово (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Гољамо Соколово, насеље у општини Трговиште, Република Бугарска

Види још 
 Соко (вишезначна одредница)